Порт-де-Венсен () — станция линии 1 Парижского метрополитена, расположенная на границе XII и XX округов Парижа. Названа по одноимённой развязке с Периферик (бывшие ворота стены Тьера), через которые осуществляется движение в пригород Парижа Венсен. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 
 Станция открылась 19 июля 1900 года как конечная станция самого первого пускового участка Парижского метрополитена. Конструкция станции была выполнена в виде двух односводчатых залов с островными платформами, соединённых разворотной петлёй для поездов, а от самой петли также была построена служебная соединительная ветвь в ателье де Шаронн. В связи с открытием 24 марта 1934 года участка до станции «Шато-де-Венсен» петля и вторые пути в каждом из залов были разобраны.
 В 2008 году станция подверглась реновации и закрывалась 28—29 июня того же года для проведения работ по подготовке к автоматизации движения. В 2012 году с обеих сторон проспекта Кур де Венсен открылись конечные остановки линий трамвая № 3a и 3b.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (62 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XII округа Парижа
Станции метрополитена XX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1900 году